Gerimpelde metaalboktor
 Paarse metaalboktor